Lógica fuzzy
Ou ainda:
Andrew Levane - ex-jogador e ex-treinador de basquete, conhecido por "Fuzzy"
Lista de inimigos da série Mario - dentre eles, os "Fuzzy"

Veja também
Fuzzing - técnica de testes de software

Desambiguação